Đurović (obitelj iz Boke kotorske)
 Đurović (prezime)